Хесус Падилья Гальвес (; род. 28 октября 1959, Альмерия) — испанский философ.

Окончил философский факультет Кёльнского университета, защитив магистерскую работу по философии Канта, а затем диссертацию «Референция и теория возможных миров» (), анализирующую логико-семантические и модальные предложения Сола Крипке. Работал в университетах Мурсии, Леона и Линцский университет, с 1999 года — профессор Кастилия-Ла-Манча в Толедо.

Исследуя творческое наследие Людвига Витгенштейна, работал с его архивом в Кембриджском университете. Редактор-составитель ряда сборников, посвящённых Витгенштейну, в том числе «Витгенштейн и Венский кружок» (; 1998), «Витгенштейн с новой точки зрения» (; 2003), «Лабиринт языка: Витгенштейн и аналитическая философия» (; 2007), «Витгенштейн и идеализм» (; 2007).

Собственные работы Хесуса Падильи касаются четырёх основных областей философской мысли: философии языка, логики, философии науки и социальная антропология. Падилья Гальвес выпустил монографии «Метатеоретический трактат о научных теориях» (; 2000), «Испанская книга хорошего тона. Социально-экономическое введение в Философская антропология» (; 2005), «Истина и доказательство» ; 2007).

Труды 

 Jesús Padilla Gálvez, «Referenz und Theorie der möglichen Welten». Peter Lang Verlag, Frankfurt a. M., 1989.(ISBN 3-631-40780-7) 
 Jesús Padilla Gálvez, «Tratado metateórico de las teorías científicas». Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2000. (ISBN 84-8427-078-5) 
 Jesús Padilla Gálvez, «Sozioökonomische Einführung in die Interkulturalität». (Publicado con Margit Gaffal) Oldenbourg, München, 2005. (ISBN 3-486-57869-3)
 Jesús Padilla Gálvez, «Verdad y demostración». Plaza y Valdés, Madrid, México D.F., 2007. (ISBN 978-84-96780-19-4) Reseña en: Revista Latinoamericana de filosofía 
 Jesús Padilla Gálvez, «Wittgenstein I. Lecturas tractarianas». Plaza y Valdés, Madrid, México D.F., 2009. (ISBN 978-84-96780-18-7) 
 Jesús Padilla Gálvez (Ed.), «El Círculo de Viena, reconsiderado». Arbor, 1996, Nr. 612, Tomo CLV, pp. 7- 147. (ISSN: 0210-1963)(1996)
 Jesús Padilla Gálvez (Ed.), «Wittgenstein y el Círculo de Viena / Wittgenstein und der Wiener Kreis». Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1998. (ISBN 84-89958-26-2) 
 Jesús Padilla Gálvez (Ed.), «Wittgenstein, from a New Point of View». Peter Lang, Frankfurt a. M., 2003. (ISBN 3-631-50623-6) 
 Jesús Padilla Gálvez (Ed.), «El laberinto del lenguaje: Wittgenstein y la filosofía analítica / The Labyrinth of Language: Ludwig Wittgenstein and the Analytic Philosophy». Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2007. (ISBN 84-8427-282-6) 
 Jesús Padilla Gálvez (Ed.), «Idealismus und Sprachanalytische Philosophie». Peter Lang Verlag, Frankfurt a.M., 2007. (ISBN 84-8427-402-0) 
 Jesús Padilla Gálvez (Ed.), «Phenomenology as Grammar». Ontos Verlag, Frankfurt a. M., Paris, Lancaster, New Brunswick, 2008. (ISBN 978-3-938793-91-6) 
 Jesús Padilla Gálvez (Ed.), «Igualdad en el derecho y la moral». Plaza y Valdés, Madrid, México D.F., 2009. (ISBN 978-84-92751-25-9)
 Jesús Padilla Gálvez (Ed.), «Philosophical Anthropology. Wittgenstein’s Perspective». Ontos Verlag, Frankfurt a. M., Paris, Lancaster, New Brunswick, 2010. (ISBN 978-3-86838-0687-5)  Review: «Notre Dame Philosophical Reviews» 
 Eric Lemaire, Jesús Padilla Gálvez (Eds.), «Wittgenstein: Issues and Debates». Ontos Verlag, Frankfurt a. M., Paris, Lancaster, New Brunswick, 2010. (ISBN 978-3-86838-083-5)   Derek A. McDougall, Critical notice, British Wittgenstein Society 
 Jesús Padilla Gálvez (Ed.), «Antropología filosófica de Wittgenstein. Reflexionando con P.M.S. Hacker». Plaza y Valdés, Madrid — México, 2011. (ISBN 978-84-92751-95-2) 
 Jesús Padilla Gálvez (Ed.), «Forms of Life and Language Games». (Coedición con Margit Gaffal). Ontos Verlag, Frankfurt a. M., Paris, Lancaster, New Brunswick, 2011. (ISBN 978-3-86838-122-1)  
 Jesús Padilla Gálvez (Ed.), «Fenomenologia como Gramática». Editora Universidade de Brasília, Brasília D.F., 2011. (ISBN 978-85-230-1294-6)
 Jesús Padilla Gálvez, Margit Gaffal (Eds.), «Doubtful Certainties. Language-Games, Forms of Life, Relativism». Ontos Verlag, Frankfurt a. M., Paris, Lancaster, New Brunswick, 2012. (ISBN 978-3-86838-171-9) 
 Jesús Padilla Gálvez, Margit Gaffal (Eds.), «Formas de vida y juegos de lenguaje». Plaza y Valdés, Madrid — México 2013, 266 pp., ISBN 978-84-15271-75-8. 
 Jesús Padilla Gálvez, «Hacia la representación perspicua Wittgenstein 2». Tirant Humanidades, Valencia, 2014. ISBN 978-84-16062-28-7.
 Ludwig Wittgenstein, «Escrito a máquina [The Big Typescript]» [TS 213]. Trad., introd. Jesús Padilla Gálvez. Editorial Trotta, Madrid, 2014, ISBN 978-84-9879-559-2.
 Ludwig Wittgenstein, «Tratado lógico-filosófico / Logisch-philosophische Abhandlung». [TS 204]. Introd. trans. Jesús Padilla Gálvez. Tirant Humanidades, Valencia, 2016, 250 págs. ISBN 978-84-16349-91-3.
 Jesús Padilla Gálvez (Ed.), «Action, Decision-Making and Forms of Life». De Gruyter, Berlin — Boston, 2016, 168 pp., ISBN 978-3-11-047288-2.
 Ludwig Wittgenstein, «Investigaciones filosóficas». Introd. trans. Jesús Padilla Gálvez. Trotta, Madrid, 2017. 328 pp., ISBN 978-84-9879-674-2.
 Ludwig Wittgenstein, «Dictado para Schlick — Diktat für Schlick». Introd. trans. German and english in to Spanish Jesús Padilla Gálvez and Margit Gaffal. Ápeiron Ediciones, Madrid, 2017. 188 pp., ISBN-10: 841718242X, ISBN-13: 978-8417182427.
 Jesús Padilla Gálvez, Margit Gaffal (Eds.), «Intentionality and Action». De Gruyter, Berlin — Boston, 2017, 180 pp., ISBN 978-3-11-056028-2. 
 Jesús Padilla Gálvez, «Verdad. Controversias abiertas». Tirant Humanidades, Valencia, 2017. ISBN 978-84-17069-58-2.
 Jesús Padilla Gálvez, «Estado de cosas. Reconstrucción de la polémica sobre el Sachverhalt». Tirant Humanidades, Valencia, 2018. (ISBN 978-84-17508-19-7).
 Jesús Padilla Gálvez, Margit Gaffal (Eds.), «Human Understanding as Problem». De Gruyter, Berlin — Boston, 2018, 165 pp., ISBN 978-3-11-061120-5. 
 Ludwig Wittgenstein, «Tratado lógico-filosófico / Logisch-philosophische Abhandlung». 2nd Ed. from TS 204, Transl., introduc. and critical notes from Jesús Padilla Gálvez. Tirant Humanidades, Valencia, 2019, 258 p. 
 Ludwig Wittgenstein, «Investigaciones Filosóficas, Philosophische Untersuchungen». Transl., introd. and notes from Jesús Padilla Gálvez. 2nd. Editorial Trotta, Madrid, 2021. ISBN|978-84-1364-020-4.
 Jesús Padilla Gálvez, «El mentiroso. Genealogía de una paradoja sobre verdad y autorreferencia». Tirant Humanidades, Valencia, 2021. ISBN 978-84-18656-18-7. 
 Jesús Padilla Gálvez (Ed.), «Ontological Commitment Revisited». (Ed. Jesús Padilla Gálvez). De Gruyter, Berlin - Boston, 2021, 170 pp. ISBN 978-3-11-074999-1. 
 Jesús Padilla Gálvez, «State of Affairs. Reconstructing the Controversy over Sachverhalt». Philosophia Verlag, München, 2021. ISBN: 978-3-88405-131-3.

Ссылки 
 Страница на сайте Университета Кастильи и Ла Манчи 

Философы Испании
Персоналии по алфавиту
Логики
Философы языка